Miejscowości w USA:
 Perryman – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Harford

Osoby o tym nazwisku:
 Jill Perryman – australijska aktorka telewizyjna, filmowa i teatralna
 Steve Perryman – angielski piłkarz

Inne:
 (10969) Perryman – planetoida z pasa głównego asteroid